Il delitto non paga (Le Crime ne paie pas) – film del 1962 diretto da Gérard Oury
Il delitto non paga (The Amber Eyes) – romanzo di Frances Crane, n. 765 de Il Giallo Mondadori